La Oberliga Süd fue la liga de fútbol más importante de Alemania desde 1945 hasta la creación de la Bundesliga en 1963.

Historia
Fue creada en 1945 como una de las cinco ligas regionales que conformaban la máxima categoría de fútbol en Alemania como las sucesoras de las Gauligas al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La liga era conformada por equipos de las regiones de Baviera, Baden-Württemberg y Hessen.

La liga desapareció en 1963 luego del nacimiento de la Bundesliga como la nueva primera división del fútbol alemán.

Equipos

Fundadores
Estos fueron los 16 equipos que disputaron la primera temporada de la liga en 1945/46:

VfB Stuttgart
1. FC Nuremberg
Stuttgarter Kickers
TSV Schwaben Augsburg
SV Waldhof Mannheim
FC Bayern Munich
FC Schweinfurt 05
BC Augsburg

TSV 1860 Múnich
FSV Frankfurt
Eintracht Fráncfort
Kickers Offenbach
SpVgg Fürth
VfR Mannheim
Phönix Karlsruhe
Karlsruher FV

De estos equipos, el Karlsruher FV ya no existe y el Phönix Karlsruhe es ahora el Karlsruher SC.

Última Temporada
Estos son los equipos que disputaron la última temporada de la liga con su respectiva reubicación al finalizar la temporada 1962/63:

Bundesliga: TSV 1860 Múnich (Campeón Oberliga Süd 1963), 1. FC Nuremberg (subcampeón Oberliga Süd 1963), Eintracht Fráncfort (4º Oberliga Süd 1963), Karlsruher SC (5º Oberliga Süd 1963), VfB Stuttgart (6º Oberliga Süd 1963)

El tercer lugar de la temporada (FC Bayern de Múnich) no fue admitido por la German Football Association debido a que no podía haber dos equipos de la misma ciudad en la liga, y el TSV 1860 Múnich estaba clasificado como representante de Múnich.

Regionalliga: FC Bayern Munich, Kickers Offenbach, TSG Ulm 1846, SpVgg Fürth, Hessen Kassel, FC Schweinfurt 05, VfR Mannheim, FC Bayern Hof, SSV Reutlingen, TSV Schwaben Augsburg, BC Augsburg

Ediciones Anteriores

 En Negrita los equipos que ganaron el título nacional.

Equipos por Temporada

Posiciones Finales

Temporadas

Notas
VfB Mühlburg y Phönix Karlsruhe se fusionaron en 1952 para formar al Karlsruher SC.
* equipos que jugaron en la Oberliga Südwest hasta 1950.

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
  Das deutsche Fussball Archiv Tablas Históricas del Fútbol Alemán
  Oberliga Süd en Fussballdaten.de

Oberligas desaparecidas